Jezik Scots ali skotščina (Lallans ali Scots leid) je germanski jezik, močno soroden angleščini, ki se govori predvsem na Škotskem in Severnem Irskem. Na Škotskem se imenuje tudi Lowland Scots, s čimer ga razlikujejo od škotske gelščine (angleško Scottish Gaelic), ki se tradicionalno govori v goratih in otoških predelih Škotske. Na Severnem Irskem in mejnih območjih Republike Irske se jezik imenuje Ulster  Scots ali Ullans.

Jeziki Škotske
Germanski jeziki